W piątym tygodniu fazy grupowej Ligi Narodów 2019 odbyły się mecze w ramach turniejów w: Australii (Brisbane), Brazylii (Brasília), Bułgarii (Kołodruma) oraz Niemczech (Lipsk). Spotkania rozgrywane były w dniach 28-30 czerwca.

W fazie grupowej zwyciężyła reprezentacja Brazylii, wygrywając 14 na 15 spotkań. Do turnieju finałowego awansowały także: Iran, Rosja, Francja, Rosja oraz Stany Zjednoczone jako gospodarz.

Ostatnie miejsce w fazie grupowej zajęła reprezentacja Chin, jednak ze względu na posiadany status stałego uczestnika Ligi Narodów utrzymała się w rozgrywkach. Z Ligi Narodów spadła natomiast reprezentacja Portugalii, która zajęła przedostatnie - 15. miejsce.

Rozkład drużyn w poszczególnych turniejach 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie drużyn w poszczególnych turniejach rozegranych w piątym tygodniu Ligi Narodów.

Hale sportowe

Turniej 17

Tabela

Chiny – Argentyna

Australia – Rosja

Argentyna – Rosja

Australia – Chiny

Chiny – Rosja

Australia – Argentyna

Turniej 18

Tabela

Włochy – Kanada

Brazylia – Francja

Francja – Włochy

Brazylia – Kanada

Kanada – Francja

Brazylia – Włochy

Turniej 19

Tabela

Iran – Serbia

Bułgaria – Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone – Serbia

Bułgaria – Iran

Iran – Stany Zjednoczone

Serbia – Bułgaria

Turniej 20

Tabela

Polska – Japonia

Niemcy – Portugalia

Niemcy – Polska

Portugalia – Japonia

Niemcy – Japonia

Polska – Portugalia

Tabela po 5. tygodniu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2019